Асель:
 Асель — женское личное имя, распространённое в Казахстане и Киргизии.
 Асель — балет Владимира Власова в трёх частях-воспоминаниях.
 Асель Омар (1973 г. р.) — российская и казахстанская писательница, эссеист, литературный критик, кандидат философских наук, PhD.